Юхимо́вич — українське прізвище.

Відомі носії:

Відомі носії:
 Юхимович Василь Лукич (1924–2002) — український поет і журналіст.
 Юхимович Остап Ігорович (*1976) — український дипломат.

Українські прізвища